Miasta w USA:
 Fitzpatrick – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Bullock

Osoby o tym nazwisku:
 Anna Fitzpatrick – brytyjska tenisistka
 Becca Fitzpatrick – amerykańska pisarka
 Benjamin Fitzpatrick – amerykański polityk
 Brian Fitzpatrick – amerykański polityk
 Charles Fitzpatrick – kanadyjski prawnik i polityk
 Colleen Fitzpatrick – amerykańska wokalistka, aktorka, tancerka
 John Fitzpatrick – brytyjski kierowca wyścigowy
 John Fitzpatrick – kanadyjski lekkoatleta
 John Joseph Fitzpatrick – katolicki duchowny
 James Fitzpatrick – amerykański sportowiec, olimpijczyk
 James A. Fitzpatrick – amerykański scenarzysta, producent filmowy i reżyser
 Jim Fitzpatrick – amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 John Bernard Fitzpatrick – katolicki duchowny
 Maddie Fitzpatrick – fikcyjna postać z serialu filmowego The Suite Life of Zack (Nie ma to jak hotel)
 Marc Fitzpatrick – szkocki piłkarz
 Mike Fitzpatrick – amerykański polityk
 Sheila Fitzpatrick – australijska historyk